Municipio de Langdon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Langdon (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Langdon (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.